Ве́ник может означать:
 Веник — связка прутьев или веток, используемая для подметания.
 Банный веник — пучок связанных веток растений, используемых в банном парении.

См. также 
 Вэник